Сан-Мильян-де-лос-Кабальерос ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вега-дель-Эсла.  Население — 188 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Леона